Tweede divisie (mannenhandbal) 2001/02
 Tweede divisie (vrouwenhandbal) 2001/02